Бахыт Ашимова (, Береке, Карасайский район,  — , ) — певица, народная артистка Казахской ССР (1984).

Биография 
Окончила Алматинскую консерваторию (1963, класс А. А. Леонтьевой).

С 1963 года солистка Казахского театра оперы и балета имени Абая (меццо-сопрано). На сцене театра исполнила партии в операх Е. Брусиловского «Кыз Жибек» и «Ер Таргын» (Дурия, Камка, Дана, Жанка), П. Чайковского «Евгений Онегин» (Татьяна), Дж. Пуччини «Чио-Чио-сан» (Сузуки) и др.

В репертуаре певицы народные песни и произведения казахских композиторов Н.Тлендиева, Е.Рахмадиева, Б.Курмангалиева, Ш.Калдаякова, А.Бейсеуова и др.

Литература

Ссылки 
 В возрасте 75 лет ушла из жизни народная артистка Казахстана Бахыт Ашимова, Информационное агентство Zakon.kz, 23 августа 2012

Выпускники Казахской консерватории
Народные артисты Казахской ССР